Minot pode ser um local:
 Minot, Côte-d'Or, França
 Minot, Dakota do Norte, Estados Unidos
 Minot, Maine, Estados Unidos
 Minot, Massachusetts, Estados Unidos

Ou um nome de família:
George Richards Minot, Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1934.

Desambiguação